Дивизион 1 1983/1984 () — 20-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1983/84 на сайте rsssf.com 

1983/1984
Алжир
Алжир
1983 год в Алжире
Спорт в Алжире в 1984 году